Biritiba (bairro de Poá)
Biritiba Mirim
Rio Biritibamirim

Desambiguações de topônimos